The Red Jumpsuit Apparatus — американская рок-группа из Мидлберга, Флорида. На данный момент группа записала три студийных альбома, шесть мини-альбомов, и шесть синглов.

История группы 
Школьные друзья Ронни Винтер и Дюк Киченс ещё в 2001 году планировали создать свою группу.  Название The Red Jumpsuit Apparatus получилось путём слепого выбора трёх слов из случайных слов расположенных на стене. В 2003 году Джои Вествуд и Джон Уилкс присоединились к ним и The Red Jumpsuit Apparatus была создана. В следующем году они выпустили несколько песен, чем привлекли внимание лейбла Virgin Records. Первый альбом группы Don’t You Fake It увидел свет в 2006 году. К ноябрю того же года он стал золотым. Группа стремительно набирала популярность.

В 2008 году The Red Jumpsuit Apparatus выпустила свой второй альбом Lonely Road,. Продюсером альбома был Ховард Бенсон, известный работой с такими группами, как My Chemical Romance, Daughtry, Hoobastank и The All-American Rejects. Осенью того же года в группе появляется новый гитарист Метт Кертер. В 2009 году The Red Jumpsuit Apparatus отправляются в тур в поддержку своего альбома вместе с такими группами, как Shinedown, Framing Hanley и Tickle Me Pink.

В 2018 году был выпущен альбом "The Awakening".

Участники группы 
 Ронни Винтер (Ronnie Winter): вокал
 Дюк Киченс (Duke Kitchens): гитара/пианино/бэк-вокал
 Джои Вествуд (Joey Westwood): бас-гитара/бэк-вокал
 Джон Уилкс (Jon Wilkes): барабаны/бэк-вокал
 Метт Кертер (Matt Carter): Ритм-гитара/бэк-вокал

Дискография

Студийные альбомы 
 2006: Don’t You Fake It
 2009: Lonely Road
 2011: I Am The Enemy
 2014: 4
2018: The Awakening

EP 

 2006: Ass Shaker/Justify/Face Down
 2007: AOL Sessions Undercover
 2008: Unplugged & Unaffected
 2010: The Hell or High Water
 2013: Et Tu, Brute?
 2020: The Emergency

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 The Red Jumpsuit Apparatus на MySpace
 The Red Jumpsuit Apparatus на Last.fm
 The Red Jumpsuit Apparatus на PureVolume

Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Флориды
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Virgin Records